Neto se puede referir a:
 Neto, que puede significar como limpio o también como una cantidad restante;
 Netón, dios hispánico prerromano.
 Neto, en arquitectura, parte media de un pedestal, situado entre el coronamiento y el zócalo.
 Neto, un sufijo usado en los países de habla portuguesa para distinguir a un nieto de su abuelo, cuando toma el mismo nombre propio:
 António Agostinho Neto, antiguo presidente de Angola.
 Darcy Dolce Neto, jugador brasileño de fútbol.
 Darci Sprotte Neto, jugador brasileño de fútbol.
 Edmundo Alves de Souza Neto, jugador brasileño de fútbol.
 Hélio Hermito Zampier Neto, jugador brasileño de fútbol.
 Franco José Vieira Neto, jugador brasileño de voleibol.
 João Cabral de Melo Neto, poeta brasileño.
 José Ferreira Neto, jugador brasileño de fútbol.
 Luís Carlos Novo Neto, jugador portugués.
 Michel Cury Neto, jugador brasileño de fútbol.
 Manuel Chong Neto, pintor panameño.
 Raul Bragança Neto, antiguo primer ministro de Santo Tomé y Príncipe.
 Neto, dibujante asturiano, cuyo verdadero nombre es Ernesto García del Castillo.

sv:Netto